Senanayake est un nom de famille srilankais. Il peut désigner :

 Don Stephen Senanayake (1884-1952), homme d'État srilankais ;
 Dudley Senanayake (1911-1973), homme politique srilankais, fils du précédent ;
 Laki Senanayake (1937-), artiste srilankaise.

Patronyme srilankais